Três Reis Magos

Localidades 

Santos Reis (Montenegro)
Santos Reis (Natal)

Desambiguação